Miejscowości w USA:
 Tuckahoe – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Tuckahoe – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Tuckahoe – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henrico